Apocreadium är ett släkte av plattmaskar. Apocreadium ingår i familjen Homalometridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Apocreadium